Der Räuber Hotzenplotz (1974) - Duitse kinderfilm
 Der Räuber Hotzenplotz (2006) - Duitse speelfilm
 Der Räuber Hotzenplotz (boek) - eerste deel van de Hotzenplotz-trilogie van Otfried Preußler, basis voor beide films